«Москабель» — промышленное предприятие на юго-востоке Москвы в районе Лефортово, которое производит различные виды силовых кабелей (кабель ВВГ, КГ, ВВГнг и другие) и снабжает ими как российский, так и заграничный рынок.

История 

Московский кабельный завод был основан в 1895 году, когда М. М. Подобедов построил первый в Российской империи завод по производству кабеля. Изначально завод носил название «Товарищество для эксплуатации электричества М. М. Подобедов и К», но за время существования он поменял большое число названий и организационно-правовых форм.

В 1933 году завод обрёл своё нынешнее название — «Москабель». Предприятие принимало активное участие в процессах индустриализации и электрификации государства, обеспечивал своей продукцией в том числе в годы войны. После окончания войны завод занимался проектами по обеспечению строительной, нефтегазовой, транспортной промышленности проводами для высоковольтных линий. Завод стал одним из передовиков в деле создания комплексного механизма управления качеством, и в итоге продукция завода получила почётную оценку — Государственный знак качества СССР.

В марте 2011 года Закрытое акционерное общество «Завод Москабель» было реорганизовано в общество с ограниченной ответственностью.

Современная деятельность 

ООО «Завод Москабель» выпускает множество видов силовых кабелей с изоляцией из пропитанной бумаги и пластмассы, включая бронированного типа и самонесущие изолированные провода СИП. В основном завод производит кабели среднего класса, рассчитанные на напряжение до 10 кВ, ООО «Завод Москабель» в течение многих лет снабжает своей продукцией компании ЕЭС России, метрополитен, предприятия строительной промышленности как в России, так и в СНГ.

Продукция завода имеет необходимые сертификаты, на предприятии функционирует система менеджмента качества стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2001, уровень экологической безопасности соответствует нормам ГОСТ Р ИСО 14001-98. Завод владеет большим числом сертификатов на производство собственной продукции, в частности сертификат Министерства обороны России.

Ссылки 
 Официальный сайт группы компаний Москабельмет
 Страница на сайте elektrokable.ru
 Страница на сайте cable.ru

Предприятия электротехнической промышленности СССР
Предприятия Москвы
Промышленные предприятия России
Кабельные предприятия
Лефортово